Samaná − półwysep na Haiti (Hispanioli), w Republice Dominikany
 zatoka Samaná – zatoka w Republice Dominikany
 Samaná − miasto w Kolumbii
 Samaná − prowincja Dominikany
 Santa Bárbara de Samaná (Samaná) − miasto w Republice Dominikany